Adamsdale ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adamsdale (Massachusetts), im Bristol County
 Adamsdale (Pennsylvania), im Schuylkill County

in Kanada:
 Adamsdale (Ontario)

Adamsdale ist der Familienname von:
 Will Adamsdale (* 1974), englischer Schauspieler